Ryszard Strzelecki (1907–1988) – minister
 Ryszard Strzelecki (ur. ok. 1933, zm. 2020) – sędzia piłkarski, kawaler orderów
 Ryszard Strzelecki (ur. 1955) – elektronik, prof. dr hab.
 Ryszard Strzelecki – filolog, dr hab.